Роберт Курбаша (13. октобар 1977, Сплит) је хрватски позоришни, телевизијски и филмски глумац.

Филмографија 

|-
| 1999. || Наша кућица, наша слободица || -{Naša kućica, naša slobodica}- || Мислав ||
|-
| 2001. || Холдинг || -{Holding}- || помрзли студент ||
|-
| 2005-2006 || Љубав у залеђу || -{Ljubav u zaleđu}- || Дује Калитерна || серија
|-
| 2006-2007 || Обични људи || -{Obični ljudi}- || Роберт Кнежевић || серија
|-
| 2007. || Завера || -{Urota}- || Томислав Војковић || серија
|-
| 2007-2008 || Не дај се, Нина || -{Ne daj se, Nina}- || Давид Гловацки || серија
|-
| 2008. || Понос Раткајевих || -{Ponos Ratkajevih}- || друг Цвијо || серија
|-
| 2009. || Љубавни живот домобрана || -{Ljubavni život domobrana}- || Гого || 
|-
| 2009-2010 || Долина сунца || -{Dolina sunca}- || Андрија Буковац || серија
|-
| 2010-2011 || Дневник плавуше || -{Dnevnik plavuše}- || Тони || 
|-
| 2011. || / || -{Pod sretnom zvijezdom}- || Ведран Гало || серија
|-
| 2011. || / || -{7 seX 7}- || Казимир || 
|-
| 2011-2012 || / || -{Ruža vjetrova}- || Срђан Матошић || серија
|-
| 2011-2012 || / || -{TV Bingo Show}- || водитељ || емисија
|}

Референце 

Рођени 1977.
Сплићани
Хрватски глумци